Kienemann ist der Familienname folgender Personen:

Joe Kienemann (* 1938), deutscher Jazzmusiker und -journalist
Moritz Kienemann (* 1990), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur